Santa Cruz de Bravo puede referirse a:

 Santa Cruz de Bravo, municipio de Oaxaca (México).
 Santa Cruz de Bravo, localidad de Oaxaca (México).
 Santa Cruz de Bravo, localidad de Quintana Roo (México).